Maryville é o nome de diversas cidades dos Estados Unidos:

Maryville (Illinois)
Maryville (Missouri)
Maryville (Tennessee)

Desambiguação